Die 12. Etappe der Tour de France 2014 fand am 17. Juli 2014 statt und führte von Bourg-en-Bresse über 185,5 km nach Saint-Étienne. Im Verlauf der Etappe gab es einen Zwischensprint nach 39,5 km sowie zwei Bergwertungen der dritten und zwei Wertungen der vierten Kategorie. Damit zählte die Etappe als Flachetappe, es gingen 178 Fahrer an den Start.

Aufgaben 
  (GRS): nicht zur Etappe angetreten
  (TNE): Aufgabe während der Etappe

Punktewertungen

Bergwertungen

Weblinks 
 Wertungen der 12. Etappe
 Rennverlauf (siehe Depeschen)

Etappe 12
201412
Sportveranstaltung in Bourg-en-Bresse
Sportveranstaltung in Saint-Étienne